Кубок Болгарії з футболу 1982—1983 — 43-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув ЦСКА Септемврійско знаме (Софія).

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

1/8 фіналу 

|}

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1982–1983
Болгарія
Болгарія
1982 у болгарському спорті
1983 у болгарському спорті